Toto je seznam měst v Bhútánu s více než 2000 obyvateli.

Externí odkazy 
 http://www.citypopulation.de/Bhutan.html

 
Bhútán
města